Hemirhamphodon es un género de peces beloniformes de la familia zenarcoptéridos.

Especies 
Se reconocen las siguientes especies:
 Hemirhamphodon chrysopunctatus (Brembach, 1978)
 Hemirhamphodon kapuasensis (Collette, 1991)
 Hemirhamphodon kuekenthali (Steindachner, 1901)
 Hemirhamphodon phaiosoma (Bleeker, 1852)
 Hemirhamphodon pogonognathus (Bleeker, 1853)
 Hemirhamphodon tengah (Collette, 1991)

Cladograma

Referencias

Enlaces externos 

Zenarchopteridae